Samba  se poate referi la:

 Dans
 Samba – este un gen de muzică și dans Afro-Brazilian;
 Samba (dans de societate) – este un gen de dans de societate;
 Samba de Gafieira – dans de societate brazilian

 Muzică
 Samba rock – un subgen de samba

 Film
 1965 Samba (film din 1965) – film muzical hispano-brazilian în regia lui Rafael Gil
 1996 Samba (film din 1996) – film de comedie, regia Róbert Koltai
 2004 Samba (film din 2004) – film indian, regia V. V. Vinayak
 2014 Samba (film din 2014) – film de comedie-dramatică francez, regia Éric Toledano și Olivier Nakache

 Altele
 Samba (software) – software gratuit ce pune în aplicare protocolul de rețea SMB/CIFS